Краснолиманское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Краснолиманское сельское поселение — входит в Панинский район Воронежской области
 Краснолиманское сельское поселение — входит в Романовский район Саратовской области